Тюрки може да се отнася за:
 рода Ашина и сродните му семейства, преселили се в Алтай от Цинхай
 гоктюрките, народност, създала Тюркския хаганат през 6–8 век
 по-късните тюркски народи, говорещи тюркски езици

Вижте също 
 Тураниди
 Тюркология